Larry Holden (acteur) (1961-2011), acteur britannique
 Larry Holden (écrivain) (1892-1972), romancier, nouvelliste et scénariste américain